Владимир Петрович Петушко́в (1910 — 1974) — советский государственный деятель. Первый Заместитель Министра внутренних дел СССР.

Биография 
Родился 10 (23 февраля) 1910 года, в деревне (ныне Калошино, Сергиево-Посадский район, Московская область) в семье рабочего. Трудовую биографию начал в июне 1927 года разнорабочим. В 1936 году окончил Московский электромеханический институт железнодорожного транспорта имени Ф. Э. Дзержинского. Затем работал на железной дороге: машинист электропоезда ст. Железнодорожная, с августа 1937 года — инженер, старший инженер группы депо. 

Член ВКП(б) с 1938 года.

В ноябре 1938 — апреле 1939 года — старший инженер сектора центрального отдела электрификации НКПС СССР.

В 1939—1945 годах — на службе в органах внутренних дел, в годы Великой отечественной войны работал на предприятиях оборонной промышленности (Дальний Восток). В 1945—1946 годах — начальник Технического отдела Управления исправительно-трудовых колоний Главного Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР.

В 1946—1953 годах — в аппарате ЦК ВКП(б) /КПСС, заведующий Сектором административных органов Отдела административных и торгово-финансовых органов ЦК КПСС.

В 1953—1954 годах — начальник Управления кадров МВД СССР.

В 1954—1957 годах — первый заместитель министра внутренних дел СССР.

С 3 сентября 1957 года по декабрь 1966 года — первый заместитель министра внутренних дел — охраны общественного порядка РСФСР.

С 1967 года — 1-й заместитель министра охраны общественного порядка — внутренних дел СССР.

Умер 14 апреля 1974 года. (Ходили слухи о его гибели в авиационной катастрофе, но на самом деле Владимир Петушков умер в госпитале после неудачной операции).
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. (4-48-20).

Дочь — спортсменка Петушкова, Елена Владимировна.

Звания 
 полковник ГБ (2 октября 1953 года);

 полковник внутренней службы (1955);

 генерал внутренней службы 3-го ранга (7 января 1963 года);

 генерал-лейтенант внутренней службы (5 ноября 1973 года)

Награды 
 орден Отечественной войны II степени
 три ордена Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды
 медали

Ссылки 
 Петушков В. П. 
 ПЕТУШКОВ Владимир Петрович 

Государственные деятели СССР
Заместители министра внутренних дел СССР
Члены ЦК КПСС